Иоаса́ф — мужское каноническое имя, большинством носителей которого являются церковные деятели.

Известные носители 
 Иоасаф — главный герой средневекового романа «Варлаам и Иоасаф».
 Иоасаф (ум. после 1694) — игумен Красногорского Богородицкого монастыря Архангельской епархии РПЦ.
 Иоасаф (ум. 1609) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Великопермский.
 Иоасаф — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Иоасаф (1492—1571) — первый епископ Вологодский, до 1559 — Великопермский и Вологодский.
 Иоасаф (ум. 1686) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанский и Болгарский.
 Иоасаф (ум. 1555) — митрополит Московский и всея Руси, преемник Даниила, святой.

 Иоасаф I — пятый патриарх Московский и всея Руси (1634—1640), преемник Филарета, до этого был архиепископом Пскова.
 Иоасаф II (ум. 1672) — восьмой патриарх Московский и всея Руси (1667—1672), преемник Никона на Патриаршем престоле.

 Иоасаф Каменский, Спасокубенский (ум. 1453 ) — преподобный, сы­н кня­зя За­озер­ско­го Ди­мит­рия Ва­си­лье­ви­ча
 Иоасаф Метеорит (ок. 1350—1422) — основатель Преображенского монастыря в Метеорах
 Иоасаф Снетногорский (ум. 1299) — игумен Снетогорского монастыря, преподобномученик.

 Иоасаф (Боев) (1879—1937) — архимандрит РПЦ, расстрелян на Бутовском полигоне, прославлен в лике преподобномучеников.
 Иоасаф (Болотов) (1761—1799) — епископ Кадьякский.
 Иоасаф (Ганчар) (в миру Осип Семёнович Ганчар; 1796—1879) — атаман; монах-старовер (некрасовец).
 Иоасаф (Гапонов) (1803—1861) — русский духовный писатель, иеромонах
 Иоасаф Белгородский (Горленко) (1705—1754) — епископ, святитель Русской церкви.
 Иоасаф (Губень) (род. 1961) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Кировоградский и Новомиргородский.
 Иоасаф (Жевахов) (1874—1937) — епископ Православной российской церкви
 Иоасаф (Журавлёв) (ум. 1919) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Иоасаф (Журманов) (1877—1962) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
 Иоасаф (Заболотский) (1744—1788) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель.
 Иоасаф (Зеленкин) (1838—1912) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Иоасаф (Каллистов) (1850—1920) — епископ Русской православной церкви.
 Иоасаф (Карпов) (ум. 1973) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Иоасаф (Кроковский) (ум. 1718) — епископ, митрополит Киевской епархии Русской православной церкви, автор латинских богословских и философских курсов.
 Иоасаф (Крымзин) (1880—1937) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иоасаф (Лазаревич) (ум. 1701) — епископ Русской церкви, митрополит Ростовский и Ярославский (1691—1701).
 Иоасаф (Лебединский) (1771—1816) — архимандрит Домницкого Рождество-Богородичного монастыря Русской православной церкви.
 Иоасаф (Лелюхин) (1903—1966) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий, экзарх Украины.
 Иоасаф (Лисянский) (1715—1769) — епископ Русской православной церкви, епископ Архангелогородский и Холмогорский.
 Иоасаф (Маевский) (в миру Исидор; ум. после 1752) — архимандрит киевского Межигорского монастыря Русской православной церкви.
 Иоасаф (Маклеллан) (1962—2009) — начальник Русской духовной миссии РПЦЗ в Иерусалиме.
 Иоасаф (Медведев) (в миру Иоанн; 1680—1766) — иеромонах, строитель Площанской Богородицкой Казанской пустыни Орловской епархии Русской православной церкви.
 Иоасаф (Миткевич) (1724—1763) — епископ Русской православной церкви, епископ Белгородский и Обоянский (1758—1763).
 Иоасаф (Морза) (род. 1970) — архимандрит Русской православной церкви.
 Иоасаф (Мохов) (1779 — после 1825) — архимандрит Русской православной церкви; педагог и ректор Киево-Могилянской академии.
 Иоасаф (Оболенский) (ум. 1514) — епископ Ростовский и Ярославский.
 Иоасаф (Овсянников) (1904—1982) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
 Иоасаф (Пашин) (1818—1869) — архимандрит Пензенского Спасо-Преображенского монастыря; педагог, ректор Пензенской семинарии.
 Иоасаф (Попов) (1874—1937) — епископ Русской православной церкви, деятель иосилфлянского движения.
 Иоасаф (Потёмкин) (1697—1753) — архимандрит Преображенского Пыскорского монастыря Вятской епархии Русской православной церкви.
 Иоасаф (Рогозин) (1878—1930-е) — деятель григорианского раскола, в котором имел титул архиепископа Астраханского.
 Иоасаф (Романов) (1857—1911) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский, викарий Черниговской епархии.
 Иоасаф (Скородумов) (1888—1955) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Буэнос-Айресский и Аргентинский.
 Иоасаф (Сретенский) (1768—1827) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский и Витебский.
 Иоасаф (Тимофей) (1891—1985) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, митрополит Белокриницкий и всех древлеправославных христиан.
 Иоасаф (Удалов) (1886—1937) — епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии.
 Иоасаф (Хотунцевич) (ок. 1700—1759) — епископ Русской православной церкви, викарий Новгородской епархии, проповедник христианства в Сибири.
 Иоасаф (Шахов) (1870—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иоасаф (Шестаковский) (1722—1770) — архимандрит Николо-Шартомского монастыря.
 Иоасаф (Шибаев) (род. 1954) — епископ неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом «Архиепископ Белгородский и Обоянский».
 Иоасаф (Шишковский-Дрылевский) (1888—1935) — епископ Русской православной церкви, духовный композитор.

См. также 
 Иосафат (значения)